Кукучка (, ) — фамилия. Известные носители:

 Кукучка, Ежи (1948— 1989) — польский альпинист.
 Кукучка, Михал (род. 2002) — словацкий футболист.